Шарлуа, Огюст — французский астроном и первооткрыватель астероидов, который работал в обсерватории Ниццы.
 (1510) Шарлуа — небольшой астероид главного пояса.